Владимир Савин:
 Савин, Владимир Афанасьевич (1921—1941) — советский футболист.
 Савин, Владимир Иванович (род. 1948) — российский политик, член Совета Федерации (2008—2011).